Isabel Carlota de Borbón-Orleans (Saint-Cloud, 13 de septiembre de 1676-Commercy, 23 de diciembre de 1744) fue petite-fille de France de nacimiento y gracias a su matrimonio con Leopoldo I duquesa y luego regente de Lorena y de Bar. Fue también suo jure princesa de Commercy. Entre sus hijos se destaca Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, cofundador de la casa de Habsburgo-Lorena.

Primeros años
Isabel Carlota nació en el palacio de Saint-Cloud, en las afueras de París, siendo la menor y única hija de Felipe I de Orleans y de su segunda esposa, Madame Isabel Carlota del Palatinado. Al ser su padre el único hermano del rey Luis XIV de Francia fue desde su nacimiento petit-fils de France y como tal recibió el tratamiento de Su Alteza Real, además de tener un lugar en la presencia del rey. Al nacer, se le dio el título honorífico de Mademoiselle de Chartres. Después de las bodas de sus medio hermanas mayores, María Luisa de Orleans y Ana María de Orleans, nacidas del primer matrimonio de su padre con Enriqueta de Inglaterra, pasó a ser conocida como Madame Royale, al ser la princesa soltera de más alto rango en Francia.

De soltera llevó el título de Mademoiselle de Chartres y desde pequeña fue considerada por su madre como terriblemente salvaje y ruda como un muchacho. Para disgusto de su padre, heredó las opiniones francas de su madre.

Matrimonio
Su madre quería que se casara con alguien de su mismo nivel de prestigio, como lo habían hecho sus hermanastras. Cuando María Ana Victoria de Baviera, esposa de su primo Luis, delfín de Francia, le sugirió que se casase con su hermano menor, José Clemente, recibió la negativa de Isabel Carlota, quien le dijo: «Yo no estoy hecha, madame, para un hijo menor».

Como su madre despreciaba a los hijos ilegítimos del rey, las posibilidades de una alianza eran remotas; sin embargo, en 1692, ante el horror de la duquesa de Orleans, su hermano mayor Felipe II de Orleans se casó con Francisca María de Borbón, la hija legitimada más joven de Luis XIV y de su amante, Madame de Montespan.

La madre de Isabel también quiso que su hija se casara con el rey Guillermo III de Inglaterra, viudo de la reina María II de Inglaterra  en diciembre de 1694, pero debido a las diferencias religiosas —Guillermo era protestante—, el matrimonio no llegó a concretarse.

Isabel Carlota finalmente se casó el 13 de octubre de 1698 en el palacio de Fontainebleau con Leopoldo I de Lorena, hijo de Carlos V, duque de Lorena y de la archiduquesa Leonor María Josefa de Habsburgo.

El matrimonio fue el resultado del Tratado de Ryswick (1697), que puso fin a la guerra de los Nueve Años. Una de las  condiciones era que el ducado de Lorena, que había estado desde 1670 en poder de Francia, sería restaurado a Leopoldo José, hijo de Carlos V, duque de Lorena, desposeído por los franceses y exiliado en Viena. Por lo tanto, Isabel no fue más que un instrumento para consolidar el tratado de paz. Su madre dijo después que su hija «fue una víctima de guerra».

Duquesa de Lorena
El matrimonio fue visto como un partido brillante por la Casa de Lorena, pero fue considerado por algunos como un rango no merecido para un Hijo de Francia. A pesar de esto, la Casa de Lorena recibió una dote de . Tantos honores avivaron los celos de los otros miembros de la familia real, y, tomando como pretexto la muerte de un hijo del duque de Maine, algunas princesas asistieron a la ceremonia del matrimonio vestidas de luto.

Para sorpresa de todos, lo que se esperaba que sería una unión infeliz, resultó ser un matrimonio de amor y felicidad. Con el nacimiento de sus hijos, Isabel mostró un gran instinto maternal. El matrimonio tuvo trece hijos, de los cuales solamente cinco sobrevivieron hasta la edad adulta. Tres de ellos murieron en una misma semana de 1711, debido a un brote de viruela en el castillo de Lunéville, la casa de campo del duque de Lorena.

Después de diez años, sin embargo, su marido volvió su atención hacia otra, Ana Margarita de Lignéville, princesa de Beauvau-Craon. Isabel, avergonzada y por consejo de su madre, se mantuvo en silencio y continuó viviendo en el castillo de Lunéville con su marido y su amante. Después de que el amorío de su marido terminase, la pareja todavía tuvo cinco hijos más y uno de ellos se convertiría en el padre de la reina María Antonieta.

Regente de Lorena
Su marido murió en 1729 dejando a su esposa como regente de Lorena por su hijo, Francisco Esteban de Lorena. Después de haber sido educado en Viena, Francisco volvió a Lorena en 1737, poniendo fin a la tenencia de su madre como regente.

Isabel trató de casar a su hija más joven, Ana Carlota, con el rey Luis XV, aunque el proyecto fracasó debido a las intrigas del duque de Borbón; luego trató de arreglar un matrimonio con su primo Luis I de Orleans, que había enviudado recientemente, pero este se negó  a ello.

Descendencia
Tuvo 14 hijos, de los cuales sólo 4 llegaron a la edad adulta:

 Leopoldo (1699-1700), príncipe heredero de Lorena;
 Isabel Carlota (1700-1711);
 Luisa Cristina (1701);
 María Gabriela (1702-1711);
 Luis (1704-1711), príncipe heredero de Lorena;
 Josefina Gabriela (1705-1708);
 Gabriela Luisa (1706-1710);
 Leopoldo Clemente (1707-1723), príncipe heredero de Lorena, murió sin descendencia.
 Francisco I (1708-1765), casado con María Teresa I de Austria y emperador del Imperio Romano Germánico; tuvo descendencia;
Leonor (1710);
Isabel Teresa (1711-1741), reina consorte de Cerdeña, casada en 1737 con Carlos Manuel III de Cerdeña; tuvo descendencia;
Carlos Alejandro (1712-1780), gobernador de los Países Bajos Austríacos. Casado con María Ana de Austria, tuvieron una hija muerta;
Ana Carlota (1714-1773), abadesa de Remiremont y después de Essen;
 Una niña (1718), muerta poco después de su nacimiento.

Tras la muerte de su marido, Isabel Carlota gobernó como regente el ducado hasta 1737, en circunstancias muchas veces difíciles. Sin poder evitar que su hijo Francisco Esteban cediera el ducado a Estanislao I Leszczynski, rey destronado de Polonia, abandonó Lorena en 1737 en un medio-exilio para convertirse en princesa soberana del principado de Commercy, residiendo en el castillo de Commercy hasta su muerte en 1744. Nunca aceptó la pérdida de Lorena que a la larga sería parte de Francia.

Títulos y tratamientos
 13 de septiembre de 1676 - 10 de abril de 1684: Su Alteza Real Mademoiselle de Chartres
 10 de abril de 1684 - 13 de octubre de 1698: Su Alteza Real Mademoiselle
 13 de octubre de 1698 - 27 de marzo de 1729: Su Alteza Real la duquesa de Lorena
 27 de marzo de 1729 - 23 de diciembre de 1744: Su Alteza Real la duquesa viuda de Lorena

Ancestros

Títulos

Referencias

Enlaces externos

Nobles francesas del siglo XVII
Nobles francesas del siglo XVIII
Duquesas de Lorena
Princesas de Orleans
Casa de Lorena-Vaudémont
Sobrevivientes de viruela
Nietas de Francia
Consortes de la casa de Orleans
Nacidos en Saint-Cloud
Fallecidos en Gran Este